Il singolare del torneo di tennis Washington Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Victor Amaya che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Stan Smith (primo turno)

 John Sadri (quarti di finale)
 Victor Amaya (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Eliot Teltscher (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Indoor 1980